Guadalcanal peut faire référence à :

Géographie 

 Guadalcanal, une commune de la province de Séville (Andalousie), qui a donné son nom à l'île du Pacifique;
 Guadalcanal, une île de l'océan Pacifique, province des îles Salomon;

Cinéma  

 Guadalcanal (titre original Guadalcanal Diary), un film américain de Lewis Seiler, sorti en 1943;
 Les Diables de Guadalcanal (Flying Leathernecks), un film américain de  Nicholas Ray, sorti en 1951;

Domaine militaire 
 Bataille de Guadalcanal, une bataille de la Seconde Guerre mondiale qui opposa Américains et Japonais d' à ;
 Bataille navale de Guadalcanal, bataille navale associée à la précédente.

Homonymie de batailles